Бубир Віктор Васильович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бубир Володимир Петрович — український письменник, член Національної спілки письменників України
Прізвища